ArmaLite AR-15 — американская автоматическая винтовка, выпускавшаяся в США с 1959 по 1964. Работает по принципу отвода пороховых газов, отличается наличием переводчика огня, воздушным охлаждением и магазинным питанием. Разработана американским производителем оружия ArmaLite в 1956 году на основе винтовки AR-10. ArmaLite AR-15 была разработана как легкая винтовка, стреляющая новым высокоскоростным, легким патроном малого калибра, позволяющим пехотинцам нести больше боеприпасов.

В 1959 году ArmaLite продала  права на AR-15 компании Colt из-за финансовых трудностей и ограниченного количества рабочей силы и производственных мощностей. После модификаций (в первую очередь рукоятка заряжания была перемещена из-под ручки для переноски, как у AR-10, в заднюю часть ствольной коробки), Colt переименовал винтовку в Colt 601, однако она по-прежнему носила маркировку Armalite из-за договорных обязательств перед компанией Armalite/Fairchild Aircraft Co. Colt продавал модернизированную винтовку различным военным службам по всему миру и в итоге её приняла на вооружение армия США в январе 1962 года и впоследствии получила обозначение M16 в декабре 1963 г. Оружие было запущено в производство и эксплуатацию в 1964 г.

Colt продолжал использовать торговую марку AR-15 для своей линейки полуавтоматических винтовок, известной как Colt AR-15, продаваемой гражданским клиентам и правоохранительным органам. Armalite AR-15 является родоначальником множества вариантов винтовок Colt AR-15 и M16.

История 
После Второй мировой войны военные Соединенных Штатов начали искать единую автоматическую винтовку для замены M1 Garand, карабинов M1/M2, M1918 Browning Automatic Rifle, M3 "Grease Gun" и пистолета-пулемёта Томпсона . Тем не менее, ранние эксперименты с версиями M1 Garand с системой переводчика огня оказались разочаровывающими. Во время войны в Корее карабин М2 с тем же режимом в значительной степени заменил пистолет-пулемёт на вооружении США и стал наиболее широко используемым вариантом карабина . Однако боевой опыт подсказывал, что патрон .30 Carbine был недостаточно мощным. Американские конструкторы оружия пришли к выводу, что необходим промежуточный патрон, и рекомендовали патрон малого калибра с высокой скоростью.

Однако высокопоставленные американские командиры, столкнувшись с фанатичными врагами и испытав серьезные проблемы с логистикой во время Второй мировой войны и войны в Корее, настаивали на разработке единого мощного патрона калибра .30, который мог бы использоваться не только в новой автоматической винтовке, но и в новом едином пулемёт, находящимся в параллельной разработке. Это привело к созданию патрона 7,62×51 мм НАТО.

Затем армия Соединенных Штатов начала испытания нескольких винтовок для замены устаревшей M1 Garand. T44E4 компании Springfield Armory и более тяжелый T44E5 были по существу обновленными версиями Garand под новый патрон 7,62 × 51 мм НАТО, в то время как бельгийская Fabrique Nationale представила свою FN FAL как T48. ArmaLite поздно вступила в конкурс, поспешно отправив несколько прототипов винтовок AR-10 осенью 1956 года в Спрингфилдскую оружейную палату США для испытаний.

ArmaLite AR-10 отличается инновационным сочетанием прямолинейной конструкции ствола и ложи, нового запатентованного газоотводного затвора, ствольной коробки из кованого алюминиевого сплава и ложи из фенольного композита, что значительно упрощает управление стрелковым оружием при автоматическом огне, по сравнению с другими пехотными винтовками того времени. У неё имеются прочные прицельные приспособления, большой алюминиевый пламегаситель и дульный тормоз, а также регулируемая газовая система. Финальный прототип отличался наличием на верхней и нижней ствольных коробках уже знакомых стержней  и демонтажных штифтов, а рукоятка заряжания располагалась сверху ствольной коробки внутри ручки для переноски. Для винтовки НАТО 1950-х годов калибра 7,62×51 мм AR-10 была невероятно легкой: весила всего 6,85 фунта (3,11 кг) без патронов. Первоначальные комментарии испытателей Спрингфилдской оружейной палаты были положительными, и некоторые тестеры отметили, что AR-10 была лучшей легкой автоматической винтовкой, когда-либо ими испытанной.

В конце концов, армия Соединенных Штатов выбрала Т44, которая поступила на вооружение как винтовка M14, которая представляла собой усовершенствованный М1 Garand с магазином на 20 патронов и возможностью ведения автоматического огня. США также приняли на вооружение единый пулемет M60. Их партнеры по НАТО приняли на вооружение винтовки FN FAL и HK G3, а также пулемёты FN MAG и Rheinmetall MG3.

Первые столкновения между автоматом Калашникова и М14 произошли в начале войны во Вьетнаме. В отчетах с поля боя указывалось, что M14 была неуправляема в полностью автоматическом режиме и что солдаты не могли нести достаточно боеприпасов, чтобы поддерживать огневое превосходство над AK. В то время как карабин М2 обеспечивал высокую скорострельность, он был недостаточно мощным и в конечном итоге уступал автомату. Требовалась замена: что-то среднее между традиционным предпочтением мощных винтовок, таких как M14, и легкой огневой мощью карабина M2.

Уменьшение ArmaLite AR-10 
В результате армия была вынуждена пересмотреть запрос 1957 года генерала Уилларда Г. Ваймана, командующего Континентальной армией США (CONARC), на разработку винтовки с выборочным огнём калибра .223 (5,56 мм) весом 6 фунтов (2,7 кг) при снаряжении магазином на 20 патронов. Снаряд калибра 5,56 мм должен был пробить стандартный американский шлем M1 на расстоянии 500 ярдов (460 метров) и сохранить скорость, превышающую скорость звука, при этом сравнявшись или превысив поражающую способность патрона .30 Carbine. Этот запрос в конечном итоге привел к разработке уменьшенной версии ArmaLite AR-10, названной винтовкой ArmaLite AR-15.

В 1958 году ArmaLite представила десять AR-15 и сто магазинов на 25 патронов для испытаний CONARC. Испытания показали, что группа из пяти-семи человек, вооруженная винтовками AR-15, имела ту же огневую мощь, что и группа из 11 человек, вооруженных M14, а солдаты, вооруженные первой, могли нести в три раза больше боеприпасов, чем те, кто вооружен второй (649 патронов против 220). AR-15 оказалась в три раза более надежной, чем M14. Тем не менее, генерал Максвелл Тейлор, в то время начальник штаба сухопутных войск, «наложил вето» на AR-15 в пользу M14. В 1959 году ArmaLite, теперь разочарованная отсутствием результатов и страдающая от постоянных финансовых трудностей, продала свои права на AR-10 и AR-15 компании Colt's Manufacturing Company.

Эпоха Colt 
После приобретения AR-15 компания Colt незамедлительно переработала винтовку, чтобы облегчить ее массовое производство. В основу окончательной конструкции ArmaLite были внесены определённые изменения, в частности, рукоятка заряжания была перемещена из-под ручки для переноски, как у более ранней AR-10, в заднюю часть ствольной коробки, как у более поздней M16. Затем Colt переименовал винтовку в «Colt ArmaLite AR-15 Model 01». После турне по Дальнему Востоку компания впервые продала данное оружие в Малайю 30 сентября 1959 года. Позже Colt произвела свою первую партию из 300 винтовок Colt ArmaLite AR-15 в декабре 1959 года. Компания продолжала продавать винтовку оружие военным службам по всему миру.

В июле 1960 года генерал Кертис Лемей, в то время заместитель начальника штаба ВВС США, был впечатлён демонстрацией AR-15 и заказал 8500 винтовок. Тем временем армия продолжила испытания AR-15, обнаружив, что из винтовки калибра .223 (5,56 мм) с промежуточным патроном стрелять намного легче, чем из стандартной винтовки M14 калибра .308 (7,62 мм). В 1961 году во время испытаний на меткость армия США обнаружила, что 43% стрелков из AR-15 достигли уровня «Эксперт», в то время как только 22% стрелков из винтовки M14 сделали это. Кроме того, меньший импульс отдачи позволяет вести более контролируемый огонь из автоматического оружия.

Летом 1961 года генерал Лемей был назначен начальником штаба ВВС США и запросил дополнительно 80 000 AR-15. Однако генерал Максвелл Тейлор, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов (который неоднократно конфликтовал с Лемеем), сообщил президенту Джону Ф. Кеннеди, что наличие двух разных калибров в военной системе одновременно будет проблематичным, и запрос был отклонён. В октябре 1961 года Уильям Гедель, старший сотрудник управления перспективных исследовательских проектов, отправил 10 самолетов AR-15 в Южный Вьетнам. Приём был восторженным, и в 1962 году было отправлено еще 1000 AR-15. Силы специального назначения армии США подавали боевые отчёты, щедро восхваляя AR-15 и останавливающую силу патрона 5,56 мм, и настаивали на его принятии.

Пуля весом 55 гран, используемая в патроне 5,56 Ball M193, была намеренно выбрана с низкой скоростью вращения, и в полете она была лишь стабильной. Первоначально считалось, что повреждение, нанесенное пулей калибра 5,56 мм, было вызвано мгновенным «кувырком» при ударе и нанесло широкую рану, выводящую из строя из-за низкой скорости вращения нарезов. Однако любая остроконечная пуля со свинцовым сердечником будет «кувыркаться» после проникновения в плоть, потому что центр тяжести находится ближе к задней части пули. Серьёзные ранения, наблюдаемые солдатами во Вьетнаме, на самом деле были вызваны фрагментацией пули, которая была вызвана комбинацией скорости и конструкции.

Однако, несмотря на неопровержимые доказательства того, что AR-15 может иметь бо́льшую огневую мощь, чем M14, армия выступила против принятия на вооружение новой винтовки. У министра обороны США Роберта Макнамара теперь было два противоречащих друг другу мнения: неоднократные запросы ВВС США (генерала Лемея) на дополнительные AR-15 и отчет УПИП в её пользу против позиции армии в пользу М14. Даже президент Кеннеди выразил обеспокоенность, поэтому Макнамара приказал министру армии Сайрусу Вэнсу  испытать М14, AR-15 и АК. Армия сообщила, что к эксплуатации пригоден только М14, но Вэнс усомнился в беспристрастности тех, кто проводил испытания. Он приказал генеральному инспектору армии изучить используемые методы тестирования; генеральный инспектор подтвердил, что испытатели были предвзяты в отношении M14.

В январе 1963 года министр Макнамара получил сообщения о том, что производство M14 недостаточно для удовлетворения потребностей вооруженных сил, и приказал прекратить производить её. В то время AR-15 была единственной винтовкой, отвечавшей требованиям «универсального» пехотного оружия для всех служб. Макнамара приказал принять его на вооружение, несмотря на получение сообщений о нескольких недостатках, в первую очередь об отсутствии хромированного патронника.

После незначительных доработок новая переработанная винтовка была переименована в «Винтовку калибра 5,56 мм, М16». Между тем, армия уступила и рекомендовала принять M16 для боевых действий в джунглях. Тем не менее, армия настаивала на включении усилителя возвратной пружины, помогающего втолкнуть затвор в батарею в случае, если патрон не попал в патронник. ВВС, Colt и Юджин Стоунер считали его добавление неоправданными расходами. В результате конструкция была разделена на два варианта: M16 ВВС без него, и «XM16E1» (также известный как M16A1) с усилителем возвратной пружины для других родов войск.

В ноябре 1963 года Макнамара утвердил заказ армии США на 85 000 XM16E1; и чтобы успокоить Лемея, ВВС получили заказ еще на 19 000 M16. В марте 1964 года оружие M16 было запущено в серийное производство, и в том же году армия приняла первую партию из 2129 винтовок, а в следующем — еще 57 240 штук.

Производство Colt ArmaLite AR-15 было прекращено в связи с принятием на вооружение винтовки M16. Большинство автоматов AR-15, находящихся на вооружении США, давно были модернизированы до конфигурации M16. Colt ArmaLite AR-15 также использовался Секретной службой США и другими федеральными, государственными и местными правоохранительными органами Соединённых Штатов.

Вскоре после того, как вооруженные силы США приняли на вооружение M16, компания Colt представила свою линейку полуавтоматических винтовок Colt AR-15, которые она продает гражданским лицам и правоохранительным органам, продолжая использовать название «AR-15» и по сей день.

Colt ArmaLite AR-15 (Model 601 и 602) 
Первыми двумя моделями Colt, выпущенными после приобретения винтовки у ArmaLite, были 601 и 602, и эти винтовки во многом были клонами оригинальной ArmaLite (на самом деле, это оружие часто встречалось со штампом Colt ArmaLite AR-15, Property of the U.S. Government caliber .223, без упоминания того, что это M16).

Описание

Комментарии

Примечания 

Автоматические винтовки
Семейство AR-10
Автоматы США
Оружие под патрон 5,56 × 45 мм
Появились в 1956 году в США